Чемпионат Европы по футболу среди женщин 2009 года, или «Евро-2009», — 10-й женский чемпионат Европы по футболу, футбольный турнир для европейских стран, проводимым раз в четыре года под эгидой УЕФА. Турнир был проведён в Финляндии с 23 августа по 10 сентября 2009 года.

В турнире участвовали 12 команд. Финляндия автоматически квалифицировалась как страна-организатор. Остальные 11 команд определены на основе матчей предварительного раунда (18 — 23 ноября 2006), отборочного раунда (1 апреля 2007 — 2 октября 2008) и раунда плей-офф за участие в финальной стадии чемпионата (25 — 30 октября 2008).

Хозяева чемпионата 
Основными претендентами на роль хозяйки Евро-2009 были Финляндия и Голландия, которые составили наиболее качественные заявки. В итоге УЕФА сделала выбор в пользу Футбольной ассоциации Финляндии.

Города и стадионы 
Матчи проходили на стадионах «Олимпийский» и «Финнэйр» в Хельсинки, «Веритас» в Турку, «Ратина» в Тампере и Спортцентр Лахти.

Символы и атрибуты

Талисманы

Кубок

Мяч 

Чемпионат Европы 2009 года в Финляндии стал первым чемпионатом Европы среди женщин, для которого компанией Adidas был создан специальный футбольный мяч Terrapass.

Официальный мяч турнира был презентован широкой публике на церемонии жеребьевки финальной стадии Чемпионата Европы 2009 года в помещении хельсинкского Finlandia Hall. Светло-синий блеск с вкраплениями фиолетового, а также футуристический рисунок стойко ассоциируют Adidas Terrapass с северным полярным сиянием — природным явлением, привлекающим множество туристов в страны Северной Европы.

Как и у официального мяча Чемпионата Европы 2008 Europass, оболочка Terrapass выполнена с использованием новейшего запатентованного покрытия PSC-Texture (более известного как «гусиная кожа»), которое повышает возможности контроля и передачи мяча в любых погодных условиях.

Отборочные игры 

Формат отборочной стадии чемпионата изменился. Теперь в финальную стадию пройдут 12 команд, вместо 8.
Отборочные игры Евро-2009 прошли в три раунда: предварительный, отборочный и плей-офф за участие в финальном турнире.
Двадцать участников предварительного раунда разобились на пять групп по четыре в каждой. Сильнейшие команды квартетов вышли в групповой этап, где их ждали ещё 25 сборных, занимающих высшие места в рейтинге УЕФА.
Победители квинтетов вышли в заключительную стадию напрямую. Шесть обладателей вторых мест и четыре обладателя третьих мест с наилучшими показателями разыграли пять оставшихся путевок в стыковых матчах.
Финляндия на правах хозяйки финальной стадии попала в неё автоматически.

Предварительный раунд 
Жирным шрифтом выделены хозяева мини-турниров.

Отборочный раунд (групповой этап)

Плей-офф за участие в финальном турнире

Финальный турнир 
Двенадцать претендентов поделились на три группы по четыре в каждой. Пара сильнейших команд каждого квартета и два обладателя третьих мест с наилучшими показателями вышли в 1/4 финала. Финал между сборными Англии и Германии состоялся 10 сентября 2009 года.

Участники 
Чемпионства сборной обозначены жирным

Жеребьёвка 
Жеребьевка женского ЕВРО-2009, в котором впервые примут участие 12 команд, состоялась в Хельсинки во вторник, 18 ноября в 14.00 по местному времени (13:00 CET) в Finlandia Hall.

При жеребьевке в корзину 1 попали хозяева турнира — Финляндия, действующий чемпион — Германия, а также команда с наилучшими показателями в квалификации — Швеция. В корзине 2 оказались победители остальных отборочных групп — Франция, Дания, Норвегия и Англия. Оставшиеся пять сборных, добившиеся успеха в стыковых матчах (Италия, Россия, Украина, Исландия, Нидерланды), были посеяны в корзину 3.

Все 12 участников были разделены на три группы. Сборная Финляндии автоматически оказалась в группе А, тогда как немки и шведки, обладающие самыми высокими коэффициентами, также были посеяны из первой корзины в группы B и C. Далее свою судьбу узнали победители стыковых матчей из 3-й корзины — сборные России, Украины, Исландии, Италии и Нидерландов. По две команды из этой корзины были отправлены в две группы, а в третью группу попадет оставшаяся сборная. Последними в жеребьевке приняли участие победители групп в ходе отборочного цикла, которые были посеяны во 2-й корзине — англичанки, датчанки, француженки и норвежки.

Составы команд 

Согласно регламенту, список из 35 игроков должен был быть подан за тридцать полных дней до первого матча турнира (то есть до 22 июля 2009 года) и изменению этот список не подлежит. Из этих 35 игроков выбираются 22 (трое из которых — обязательно вратари) в окончательный состав команды, который должен быть представлен не позднее десяти полных дней до первого матча турнира, то есть до 13 августа 2009 года. В случае серьёзной травмы одной из этих 22 футболисток, она может быть заменена только кем-то из предварительного списка из 35 игроков, и только если доктор от Медицинского Комитета УЕФА и доктор команды оба признают травму препятствующей участию этого игрока в турнире.

Экипировка команд

Судьи

Результаты

Групповая стадия 
Внутри группы каждая команда сыграла с каждой по обычной системе (три очка за победу, одно — за ничью, и ноль — за поражение). Победители групп, команды, занявшие вторые места, а также две лучших сборных среди обладателей третьих мест вышли в четвертьфинал.

Группа A

Группа B

Группа C

Плей-офф

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Финал

Фанаты 
В поддержку женской сборной России по футболу организован спортивно-патриотический проект «Болей за наших на Евро-2009!». В нём участвуют звезды спорта, игроки мужской национальной команды во главе с Гусом Хиддинком, популярные телеведущие, представители шоу-бизнеса.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт УЕФА Евро-2009
 Таблица сборной России в своей группе

Чемпионаты Европы по футболу среди женщин
2009 год в женском футболе
Международные соревнования по футболу в Финляндии
Август 2009 года
Сентябрь 2009 года
Футбол
Чемпионаты Европы в Финляндии